Traspinedo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Traspinedo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Traspinedo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar